Heiliges Grab steht für:

 das Grab Jesu in Jerusalem, siehe Grabeskirche
 Heiliges Grab (Nachbildung), Andachtsbild

Siehe auch:
 Johanniterkommende Zum Heiligen Grab 
 Ritterorden vom Heiligen Grab zu Jerusalem
 Klosterschule vom Heiligen Grab
 Heiligengrabe